Морентин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 8,94 км². Население — 167 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Morentin

Муниципалитеты Наварры